Jean Morin si può riferire a:
Jean Morin – teologo francese (1591-1659)
Jean Morin – bobbista francese (1901–?)
Jean Morin – hockeista canadese (1963 – )